Ни́кол () — английская фамилия. Известные носители:
 Никол, Боб — канадский кёрлингист, чемпион мира 1981.
 Никол, Грег (род. 1975) — южноафриканский хоккеист на траве.
 Никол, Джимми (род. 1939) — британский барабанщик.
 Никол, Джон Ланг (1924—2020) — канадский политик и благотворитель.
 
 Никол, Дональд (1923—2003) — британский византинист
 Никол, Лесли (род. 1953) — британская актриса.
 Никол, Стив (род. 1961) — шотландский футболист.
  (1870—1915) — шотландский футболист.

См. также 
 Николл
 Николс